Zdobądź flagę (ang. capture the flag) – jeden z typów gier wieloosobowych
 Computer to film – pojęcie poligraficzne

Zobacz też 
 Kontrolowana synteza termojądrowa (ang. controlled thermonuclear fusion)
 Cut-through (ang. cut-through switching)